De 1. česká fotbalová liga 1993/94 was het eerste seizoen van het Tsjechisch nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 14 augustus 1993 en eindigde op 8 juni 1994. Het seizoen is het enige seizoen in het Tsjechische voetbal afgewerkt in het tweepuntensysteem; 2 punten voor winst, 1 voor een gelijkspel en 0 voor verlies.

Voor de nieuwe competitie na de deling tussen Tsjechië en Slowakije kwalificeerden de negen hoogst geëindigde teams van de tien Tsjechische deelnemers aan de 1. československá fotbalová liga 1992/93 zich rechtstreeks. Ook de tiende ploeg kwalificeerde zich na een playoff tegen de nummer 7 van de Českomoravská fotbalová liga 1992/93 waarvan de eerste zes teams zich ook rechtstreeks geplaatst hadden. In Slowakije ging toen de Slowaakse Superliga 1993/94 van start.

Stand 

1 AC Sparta Praag was in dit seizoen de titelverdediger. 
2 SKP Union Cheb, FC Viktoria Pilsen, FK Viktoria Žižkov, FC Slovan WSK Liberec, FC Petra Drnovice en FC Svit Zlín waren in dit seizoen nieuwkomers, zij speelden in het voorgaande seizoen niet op het hoogste niveau van het Tsjecho-Slowaakse voetbal. 
3 FK Viktoria Žižkov was de winnaar van de Tsjechische beker van dit seizoen.

Topscorers 

20 doelpunten
  Horst Siegl (AC Sparta Praag)
12 doelpunten
  René Wagner (FC Boby Brno)
11 doelpunten
  Josef Obajdin (FC Slovan WSK Liberec)
10 doelpunten
  Karel Vácha (SK České Budějovice JČE)
  Róbert Kafka (FC Petra Drnovice)
  Milan Duhan (FC Baník Ostrava OKD)
9 doelpunten
  Petr Samec (SKP Union Cheb)
  Radek Onderka (FC Baník Ostrava OKD – 3 / SK Sigma Olomouc MŽ – 6)
8 doelpunten
  Milan Šebesta (SKP Union Cheb)
  Daniel Šmejkal (FC Viktoria Pilsen)
  Karel Poborský (SK České Budějovice JČE)

Tsjechie 1
1994